Reichertz ist der Familienname folgender Personen: 

 Jo Reichertz (* 1949), deutscher Soziologe
 Peter L. Reichertz (1930–1987), deutscher Medizininformatiker und Hochschullehrer
Siehe auch:
Reicherts
Reicherz